Craig Rivet (1974) – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Julio Rivet (... – ...) – calciatore argentino
 Paul Rivet (1876-1958) – etnologo francese